

Astronomia
 3573 Holmberg – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1982
 Holmberg IX – galassia nana irregolare, satellite di M81
 raggio di Holmberg – misura della dimensione angolare di una galassia

Persone 
 Arvid Holmberg (1886-1958) – ginnasta svedese
 Carin Holmberg (1982) – ex fondista svedese
 Carl Holmberg (1884-1909) – ginnasta svedese
 Carl-Erik Holmberg (1906-1991) – calciatore svedese
 Dotti Holmberg (1945) – cantante statunitense
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937) – botanico, zoologo, aracnologo e geologo argentino
 Erik Holmberg (1922-1998) – calciatore e allenatore di calcio norvegese
 Gunnar Holmberg (1897-1975) – calciatore svedese
 Karl Holmberg (1993) – calciatore svedese
 Oswald Holmberg (1882-1969) – ginnasta svedese
 Otto Rudolf Holmberg (1874-1930) – botanico svizzero
 Per Holmberg (1959) – ex calciatore svedese
 Peter Holmberg (1960) – velista americo-verginiano
 Rolf Holmberg (1914-1979) – calciatore norvegese
 Ronald Holmberg (1938) – ex tennista statunitense
 Werner Holmberg (1830-1860) – pittore finlandese